Эйнхард или Эйнгард, Эгинхард (, ; около 770, Майнгау (нем.) — , монастырь Зелигенштадт) — франкский учёный, деятель «Каролингского возрождения», историк, настоятель монастырей Фонтенель (818—823) и Зелигенштадт. Преемник Алкуина в должности руководителя Палатинской академии при дворе Карла Великого.

Наряду с многочисленными письмами и религиозными трактатами, автором которых является Эйнхард, до нас дошла его биография Карла Великого «Vita Karoli Magni». Это единственная прижизненная биография императора. В стиле Эйнхард подражает античным императорским биографиям Светония.

В труде Эйнхарда «Translatio et Miracula SS. Marcellini et Petri» рассказывается о переносе мощей святых Марцеллина и Петра из Рима в Зелигенштадт; первая книга содержит преимущественно невероятные рассказы о разбойниках, а во второй центральное место занимает повествование о чудотворствах.

Эйнхард был настоятелем монастырей Фонтенель и Зелигенштадт. Его именем в истории искусства называют две базилики: в Штайнбахе и Зелигенштадте, выдающиеся памятники архитектуры Каролингского возрождения. Открывателем и исследователем этих памятников был немецкий историк Отто Мюллер.

Легенда об Эйнхарде 

Существует сказание о романтической любви дочери Карла Великого Иммы и его придворного учёного Эйнхарда. Легенда объясняет также происхождение названия города Зелигенштадт. Карл Великий изгнал Эйнхарда и свою дочь из Ахенского дворца за то, что они полюбили друг друга. Удалившись в густой непроходимый лес, молодые люди вели там жизнь отшельников. Много лет спустя император Карл во время охоты заблудился в этом лесу и набрёл случайно на их жилище. Он не узнал ни Эйнхарда, ни свою дочь, и лишь когда Имма предложила Карлу его любимое блюдо, он прозрел. Растроганный, император заключил дочь в объятья и воскликнул «Пусть будет благословенным тот город, где я вновь обрёл свою дочь» (). Так, по легенде, возникло название города Зелигенштадт ( — «святой, счастливый, блаженный, радостный»).

Память 

У одного из парков города Эшвайлер (земля Северный Рейн-Вестфалия) воздвигнут памятник Эйнхарду. В Зелигенштадте есть базилика святых Марцеллина и Петра (нем.), в которой можно увидеть изображение Эйнхарда.

В память об Эйнхарде и его трудах в 1999 году учреждена специальная премия, которой каждые два года удостаиваются авторы биографических произведений. Среди лауреатов
 Отто Пфланце (Otto Pflanze) (1999)
 Брайан Бойд (Brian Boyd) (2001)
 Иоахим Фест (Joachim Fest) (2003)
 Ирена Хайдельбергер-Леонард (Irene Heidelberger-Leonard) (2005)
 Эберхард Вайс (Eberhard Weis) (2007)
 Марго Фридлендер (Margot Friedländer) (2009)
 Хью Барр Нисбет (Hugh Barr Nisbet) (2011)
 Джон Рёль (John Röhl) (2013).

Примечания

Литература 
 
 
 Эйнхард Перенесение мощей и чудеса святых Марцеллина и Петра (перевод и примечания М. С. Петровой) // «Средние века. Вып. 65» (2004)

 На немецком языке:
 Einhard, Vita Karoli Magni — Das Leben Karls des Großen. Stuttgart: Reclam, 1995.
 Schefers, Hermann (Hrsg.): Einhard. Studien zu Leben und Werk. Darmstadt, 1997.

Ссылки 

 
 The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition 
 Эйнхард
На немецком языке:
 Hager, Maik: Einhard — Die Macht des Wissens. Biographie eines mittelalterlichen Geschichtsschreibers (TU Berlin WS 97/98, www.leistungsschein.de)

Родившиеся в 770-е годы
Историки по алфавиту
Латинские историки
Латинские писатели периода Каролингов
Историки Германии
Историки IX века
Аббаты Фонтенеля
Аббаты IX века
Период Каролингов